Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 70 ou 070 dans le monde.

 Route fédérale 70 en Allemagne
 BR-070 au Brésil
 Route 70 en Terre-Neuve-et-Labrador, Canada
 U.S. Route 70 aux États-Unis
 Interstate 70 aux États-Unis
 Route européenne 70
 Route I/70 en Slovaquie
  dans certains pays